(1877-1965), tireur sportif finlandais
Martti Lappalainen (1902-1941), fondeur et patrouilleur militaire finlandais
Markku Lappalainen (né en 1973), bassite de rock finlandais
 (1922-1971), gymnaste artistique finlandais
Tauno Lappalainen (1898-1973), fondeur finlandais
Lappalainen est également un groupe de Metal du Nord de la France formé en 2011, inspiré par autant de styles différents qu'il y a de membres en son sein. La formation se compose de Flo au chant, Robin à la batterie et Thibault à la basse, César assure la guitare rythmique, Victor la guitare lead et la flûte.